Ел Лусеро има више значења:

 Ел Лусеро (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Лусеро, Ранчо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Лусеро (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Лусеро, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Лусеро (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Лусеро (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Лусеро (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Лусеро (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Лусеро (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Лусеро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лусеро (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Лусеро (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Лусеро (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Лусеро (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Лусеро (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Лусеро, Арсинас (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Лусеро (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Лусеро, Кабања ел Лусеро (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Лусеро (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Лусеро (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Лусеро (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Лусеро (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лусеро (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лусеро, Ла Ретама (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лусеро (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лусеро, Естебан Куељар Пералес (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лусеро (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лусеро (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лусеро (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лусеро (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лусеро (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лусеро, Ла Глорија (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лусеро, Лусерос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лусеро (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лусеро (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лусеро (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лусеро (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Лусеро (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лусеро (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лусеро (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лусеро, Хосе Гарсија (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Лусеро, Сан Карлос (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику